Аллсвенскан 1970 () — 46-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 25 октября 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1970 
Швеция
Спорт в Швеции в 1970 году